Hovorový výraz vlašák může znamenat:

 vlašský salát
 vlašský ořech
 ryzlink vlašský (odrůda révy i druh vína)
 Vlašský dvůr

Podobná slova 
 Vlasák
 Lašák